Historia de amor puede referirse a:

Historia de amor, canción del famoso grupo español La Oreja de Van Gogh.
Historia de amor, álbum recopilatorio de Tercer Cielo.